Scarpa:
 Antonio Scarpa, talijanski anatom i profesor medicine
 Carlo Scarpa
 Daniele Scarpa
 Eugenia Scarpa
 Renato Scarpa
 Romano Scarpa
 Roque Esteban Scarpa Straboni, čileanski pisac, književni kritičar, akademik i znanstvenik
 Teodino de Scarpa